Васи́лий Петро́вич Ста́сов () — русский архитектор, один из основоположников русского ампира, академик Императорской Академии художеств.

Биография 

Родился в дворянской семье: отец, Пётр Фёдорович Стасов, служил в вотчинной канцелярии — подканцеляристом (помощником писца), мать, Анна Антипьевна, происходила из рода Приклонских. Имели родовое село Соколово недалеко от современной деревни Барыбино, под Серпуховом.

До 1783 года учился в гимназии при Московском университете; в 1783 году умер отец, а вскоре и старший брат, служивший в морском флоте. С того же года служил в Экспедиции архитектурных дел местной управы благочиния, руководимую С. А. Кариным — в должности «архитектора капрала» (чертёжника); в 1790 году он уже помощник архитектора. В 1794 году несколько месяцев отбывал воинскую повинность в Преображенском полку в Санкт-Петербурге. В январе 1795 года поступил на службу в Департамент герольдии. С 1797-го года работал архитектором Главной соляной конторы.

14 мая 1797 года Стасову было поручено обер-полицмейстером Москвы П. Н. Кавериным составление проектов гостиниц на въездах в Белый город — ровно через год они были утверждены Павлом I. В это же время Стасов был приглашён Н. П. Хлебниковым (1774—1806) для создания комплекса зданий в его рязанской усадьбе в селе Истье. И. Э. Грабарь указывал ещё на некоторые работы Стасова в этот период; в 1801 году Стасов участвовал в оформлении народных праздников в Сокольниках при коронации императора Александра I.

В том же году по именному указу императора был направлен во Францию и Италию «для усовершенствования знаний».

В 1802—1807 годах он посетил Францию, Италию, Австрию и Польшу.

После возвращения жил и работал в Петербурге. В 1808 году, 26 апреля, В. П. Стасов получил диплом римской Академии живописи, скульптуры и архитектуры Святого Луки. Со 2 октября 1808 года Стасов — архитектор императорского Кабинета. За конкурсный проект памятника над могилой погибших в Полтавской битве Стасов 1 сентября 1811 года был избран академиком Петербургской Академии художеств.

Входил в состав Комитета строений и гидравлических работ в российской столице.

В 1810-х гг. в Грузино им была построена колокольня.

В 1815 году в память участия саратовских ополченцев и победе русского народа в Отечественной войне 1812 год, по проекту Стасова, был построен Александро-Невский собор в Саратове.

В 1816 году по заказу помещицы Анны Петровны Хлебниковой-Полторацкой (1772—1842) (сестры Н. П. Хлебникова) по его проекту построена церковь Рождества Христова в с. Истье Старожиловского района нынешней Рязанской области.

В Санкт-Петербурге Стасовым были построены комплекс зданий Академии наук на Васильевском острове, Ямской рынок на Разъезжей улице (1817—1819), Павловские казармы на Марсовом поле (1817—1821), Спасо-Преображенский собор (1827—1829), Троице-Измайловский собор (1828—1835), Нарвские триумфальные ворота (1827—1834) и Московские триумфальные ворота (1834—1838). Постройки Стасова отличаются представительностью, торжественностью архитектурных форм. Развивая идеи русского ампира, Стасов часто обращался к строгим формам дорического ордера.

В Царском Селе В. Стасов оформил ряд интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов, занимался перестройкой Китайской деревни (1817—1822). По его проекту были построены ворота «Любезным моим сослуживцам» (1817), Манеж, Конюшенный корпус, Большая оранжерея.

По проектам Стасова построены Провиантские склады в Москве (1821—1835), произведена перестройка резиденции вильнюсского генерал-губернатора (1824—1832, ныне резиденция президента Литвы) и Большого (Николаевского) зала Зимнего дворца (из сгоревшего в пожаре 1837 года парадного зала). В 1836—1841 Стасов спроектировал Троицкий собор в Гельмязове (Полтавской губернии).

Стасов — первый по времени мастер русского стиля, предшественник Константина Тона. Его храм Александра Невского в русской колонии Александровка в Потсдаме (1826) — первый из сохранившихся памятников русского стиля. Подобная по стилю Десятинная церковь в Киеве была уничтожена в советский период.

Стасов — отец известного искусствоведа В. В. Стасова.

Василий Петрович Стасов умер в 1848 году в Петербурге и был похоронен в Александро-Невской лавре.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 1810—1816 — набережная реки Фонтанки, 99;
 1817—1830 — дом Ошеметковых, 1-я линия, 16;
 1830—1836 — дом Цыгарова — Гороховая улица, 63;
 1836—1843 — доходный дом Федорова — Гороховая улица, 54;
 1843-24.08.1848 — доходный дом Киреева — Галерная улица, 40.

Награды 
Орден Святого Владимира 3-й степени (1824).

Память 
 На доме по адресу 1-я линия Васильевского острова, 16 в 1948 году была установлена мемориальная доска (архитектор А. В. Васильев).
 В 1969 году возле Собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, построенного по проекту В. П. Стасова, на месте снесённой в 1920-е годы Колонны Славы, был установлен бюст архитектору в ознаменование 200-летия со дня его рождения. В 2005 году, когда было принято решении о воссоздании Колонны Славы, бюст архитектора был временно перенесён в Музей городской скульптуры, а в 2013 году возвращён на площадь, но установлен немного севернее восстановленной Колонны Славы.

Галерея работ 
См. также

Семья 
Жена (с 6 августа 1817) — Мария Абрамовна Сучкова (умерла в 1831 году в эпидемию холеры)

Дети:
 Николай (1818—1879)
 Александр (1819—1904) — директор компании «Кавказ и Меркурий»
 Владимир (1824—1906) — музыкальный и художественный критик
 Дмитрий (1828—1918) — известный юрист
 Софья (1820—1858) — в замужестве, Кларк
 Надежда (1822—1895) — участница создания Бестужевских курсов
 Борис (умер в 12 лет)
 Ольга (умерла в младенчестве)

Внучка Елена Дмитриевна Стасова была большевичкой и соратницей В. И. Ленина.

Комментарии

Примечания

Литература 
  (в пер., суперобл.)
  (обл.)

Ссылки 
 Статья в энциклопедии «Кругосвет»
 Статья на сайте stroyobzor.com.ua (По материалам книги «100 великих архитекторов»)

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Царского Села (Пушкина)
Архитекторы Москвы
Архитекторы Киева
Архитекторы Вильнюса
Авторы памятников и мемориалов
Академики Императорской Академии художеств
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Похороненные на Тихвинском кладбище